Нуево Оризаба има више значења:

 Нуево Оризаба (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Оризаба (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику